Paschkow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Konstantinowitsch Paschkow  (* 1944), ehemaliger russischer Eishockeyspieler
 Pjotr Jegorowitsch Paschkow (1726–1790), russischer Offizier, der das Paschkow-Haus in Moskau erbauen ließ